Обновлённый Труд — деревня в сельском поселении Ивановское Истринского района Московской области. Население —  чел. (), в деревне 1 улица — Летняя.

Находится на левом берегу реки Истры, примерно в 9 км на от райцентра Истры, высота над уровнем моря 161 м. Деревня была основана в 1928 году, как колхоз «Обновлённый Труд».

Население

Примечания

Ссылки 
  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ИВАНОВСКОЕ
  ИВАНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ОКРУГ
 Сельское поселение Ивановское
 Обновлённый Труд на карте
 Карта Истринского района Московской области

Населённые пункты городского округа Истра